Athenogenes ist der Name

 eines antiken Bildhauers, siehe Athenogenes (Bildhauer)
 eines Bischofs von Byzanz, bekannter als Athenodorus von Byzanz